Bellefontaine kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bellefontaine, Jura, kommun i departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Bellefontaine, Val-d'Oise, kommun i departementet Val-d'Oise i regionen Île-de-France, 
 Bellefontaine, Vosges, kommun i departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Bellefontaine, Manche, tidigare kommun,

Martinique 

 Bellefontaine, Martinique, ort och kommun,

USA 

 Bellefontaine, Alabama, Mobile County, 
 Bellefontaine, Ohio, countyhuvudort, Logan County,